Het endoniem van de Assiniboine (volk)
 Het endoniem van de Stoney (volk)